Китченер:

Персоналии 
 Китченер, Герберт (1850—1916) — фельдмаршал Великобритании.

Географические названия 
 Китченер — город в Канаде, провинция Онтарио.
 Китченер — гора в Альберте (Канада), названа в честь Герберта Китченера.
 Китченер — город в Австралии, штат Новый Южный Уэльс.
 Китченер — египетский остров, на Ниле, близ Асуана.